Klueting ist der Familienname folgender Personen:

Edeltraud Klueting (* 1951), deutsche Historikerin
Harm Klueting (* 1949), deutscher Theologe, Historiker und Hochschullehrer
Hermann Klueting (1920–2017), deutscher Museumsleiter